Imię i nazwisko David Jenkins nosiły lub noszą m.in. następujące osoby:
 David Jenkins (dietetyk) – kanadyjski dietetyk
 David Jenkins – amerykański pływak
 David Jenkins (1925–2016) – anglikański biskup Durham
 David Jenkins (ur. 1936) – amerykański łyżwiarz figurowy, mistrz olimpijski i świata
 David Jenkins (ur. 1952) – szkocki lekkoatleta, wicemistrz olimpijski i mistrz Europy